Koetepova (dorp) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Ksenija Koetepova (* 1971) - Sovjet- en Russische actrice
 Polina Koetepova (* 1971) - Sovjet- en Russische actrice

Zie ook:
 Koetepov